Стивен Мојер (; рођ. Стивен Џон Емери; ; 11. октобар 1969) је енглески филмски и телевизијски глумац и редитељ који је најпознатији као вампир Бил Комптон у -{HBO}--овој серији Права крв. Рођен је у Брентвуду и похађао је Сејнт Мартинс, општу школу у Хатону.

Филмографија

Филм 

|-
| 1997. || Принц Валијант || -{Prince Valiant}- || принц Валијант ||
|-
| 1998. || || -{Comic Act}- || Дени ||
|-
| 2000. || Пера || -{Quills}- || Пројкс ||
|-
| 2001. || || -{Trinity}- || Брач ||
|-
| 2001. || || -{Men Only}- || Џејсон ||
|-
| 2004. || || -{Deadlines}- || Алекс Рендал ||
|-
| 2005. || || -{Undiscovered}- || Мајк Бенсон ||
|-
| 2007. || 88 минута || -{88 Minutes}- || Гај Лафорџ ||
|-
| 2007. || || -{Alternate Endings}- || уредник ||
|-
| 2008. || || -{Restraint}- || Ендру ||
|-
| 2010. || || -{Open House}- || Џош ||
|-
| 2011. || Свештеник || -{Priest}- || Овен Пејс ||
|-
| 2011. || || -{The Caller}- || Џон Гајди ||
|-
| 2011. || || -{The Double}- || Брут ||
|-
| 2012. || || -{The Barrens}- || Ричард Вајнјард ||
|-
| 2013. || || -{Evidence}- || детектив Рис ||
|-
| 2013. || || -{Devil's Knot}- || Џон Фоглман ||
|-
| 2015. || Пут победника || -{Concussion}- || Рон Хамилтон ||
|-
| 2016. || || -{Detour}- || Винсент ||
|-
| 2017. || || -{The Hatton Garden Job}- || Маркус Форд ||
|-
| 2018. || || -{Juveniles}- || Бен ||
|-
| 2018. || || -{The Parting Glass}- || — || редитељ и продуцент
|-
| 2019. || Годзила -{II}-: Краљ чудовишта || -{Godzilla: King of the Monsters}- || пилот ловца ||
|-
| 2020. || || -{G-Loc}- || Брен ||
|-
| 2021. || Афтер: После пада || -{After We Fell}- || Кристијан Венс ||
|-
| 2022. || Афтер: После срећног краја || -{After Ever Happy}- || Кристијан Венс ||
|-
|}

Телевизија 

|-
| 1993—94. || || -{Conjugal Rites}- || Филип Мејсфилд || главна улога; 13 епизода
|-
| 1995. || || -{Castles}- || Мартин Френкс || 16 епизода
|-
| 1996. || || -{Lord of Misrule}- || Оли || телевизијски филм
|-
| 1996. || || -{Cadfael}- || Годвин || епизода „Морбидни укус за кости”
|-
| 1997. || || -{A Touch of Frost}- || Ди Си Бартон || епизод: „Пени за типа”
|-
| 1997. || || -{The Grand}- || Стивен Банерман || главна улога (1. серија), 8 епизода
|-
| 1998. || || -{Ultraviolet}- || Џек Бересфорд || 2. епизоде
|-
| 1999. || || -{Highlander: The Raven}- || Џереми Декстер || епизода: „Дебео као лопови”
|-
| 1999. || Убиства у Мидсамеру || -{Midsomer Murders}- || Кристофер Вејнрајт || епизода: „Прерушена смрт”
|-
| 1999. || || -{Life Support}- || Том Скот || [непознате епизоде]
|-
| 1999. || || -{Cold Feet}- || Ник Марсден || епизода 2.5
|-
| 2000. || || -{The Secret}- || Марсел Биркстед || телевизијски филм
|-
| 2000. || || -{Sunburn}- || Тревор Вотс || епизода 2.1
|-
| 2000. || || -{Peak Practice}- || Крис Роудс || епизода: „Удари и бежи”
|-
| 2001. || || -{Princess of Thieves}- || принц Филип || телевизијски филм
|-
| 2001. || || -{Men Only}- || Џејсон || телевизијски филм
|-
| 2001. || || -{Uprising}- || Симча „Казик” Ротем || телевизијски филм
|-
| 2002. || || -{Menace}- || Марк || телевизијски филм
|-
| 2003. || || -{Perfect}- || Марк || телевизијски филм
|-
| 2003. || || -{Entrusted}- || Дејвид Кватермејн || телевизијски филм
|-
| 2004. || || -{NY-LON}- || Мајкл Антониони || главна улога; 7 епизода
|-
| 2004. || || -{The Final Quest}- || млађи Дени Дјук || телевизијски филм
|-
| 2005. || || -{Waking the Dead}- || Стивен Хант || 1. епизода
|-
| 2006. || || -{Casualty}- || Марк Елис || епизода: „Протраћени простор”
|-
| 2007. || || -{Lilies}- || г. Бразендејл || главна улога; 8 епизода
|-
| 2007. || || -{The Starter Wife}- || Сем || телевизијска мини-серија
|-
| 2007. || || -{Empathy}- || Џими Колинс || телевизијски филм
|-
| 2008—14. || Права крв || -{True Blood}- || Бил Комптон || главна улога
|-
| 2010. || Финеас и Ферб || -{Phineas and Ferb}- || Џаред || епизода: „Кендисино проклетство”
|-
| 2011. || || -{Ice}- || Сајмон Питерсон || телевизијска мини-серија
|-
| 2012. || || -{Jan}- || Гари || 15 епизода
|-
| 2013. || || -{The Sound of Music Live!}- || Георг фон Тамп || телевизијски специјал уживо
|-
| 2015. || || -{Killing Jesus}- || Понтије Пилат || телевизијски филм
|-
| 2015. || || -{The Bastard Executioner}- || Мајлас Корбет || главна улога
|-
| 2017. || Пуцњава || -{Shots Fired}- || официр Колврет Бриленд || главна улога
|-
| 2017. || || -{Safe House}- || Том Брук || главна улога
|-
| 2017—19. || Надарени || -{The Gifted}- || Рид Стракер || редовна улога; 29 епизода
|-
| 2020. || || -{Fortunate Son}- || Верн Ланг || 8 епизода
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 
 allstephenmoyer.com
 simplymoyer.com

Рођени 1969.
Биографије живих особа
Енглески глумци
Енглески редитељи
Добитници награде Сатурн
Људи под псеудонимом